Ю́рий Ефи́мович Аксёнов (22 июля 1932 года — 13 января  2020 года) — советский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982). Заслуженный деятель искусств Украины (2004).

Биография 
Юрий Аксёнов окончил Ленинградский политехнический институт в 1956 году, затем поступил на режиссёрский факультет ЛГИТМиКа, который окончил в 1963 году. В ЛГИТМиК Аксёнов учился у Георгия Товстоногова. С 1963 по 1983 год работал в Большом драматическом театре, с 1983 по 1990 год был главным режиссёром Ленинградского театра комедии.

Для Юрия Аксёнова характерен интерес к современной драматургии, поставленные им спектакли отличаются разнообразием по стилю и жанру. Кроме собственных постановок, поставил несколько спектаклей совместно с Георгием Товстоноговым, также был участником многих его постановок. Также поставил ряд спектаклей за рубежом.

Сын — рок-музыкант Александр Аксёнов (1964—2007), более известный, как «Рикошет», лидер рок-группы «Объект насмешек».Был женат на актрисе БДТ им. М. Горького Елене Поповой.

Творчество

Большой драматический театр 
  — «Ещё раз про любовь» Э. С. Радзинского
  — «Пузырьки» A. Хмелика
  — «Счастливые дни несчастливого человека» А. Н. Арбузова
  — «Защитник Ульянов» М. Ерёмина и Л. Виноградова
  — «Выпьем за Колумба!» Л. Жуховицкого (совместно с Товстоноговым)
  — «Кошки-мышки» И. Эркеня
  — «Протокол одного заседания» А. И. Гельмана (совместно с Товстоноговым)
  — «Дом на песке» Р. Ибрагимбекова
  — «Жестокие игры» А. Н. Арбузова
  — «Мы, нижеподписавшиеся» А. Гельмана
  — «Амадеус» П. Шеффера (совместно с Товстоноговым)

Ленинградский театр комедии 
  — «Синее небо, а в нём облака» В. К. Арро
  — «Всё могут короли» С. В. Михалкова
  — «Родненькие мои» А. С. Смирнова
  — «Крестики-нолики» А. М. Червинского
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира
  — «Зойкина квартира» М. А. Булгакова
  — «Чистые воды Китежа» по В. Ф. Тендрякову

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Театральные режиссёры СССР
Рикошет (музыкант)